est un album collaboratif de 21 Savage, Offset et du producteur Metro Boomin, publié le .

Liste des pistes

Notes et références

Liens externes 
 

Album commun
Album de 21 Savage
Album produit par Metro Boomin
Album musical sorti en 2017
Album publié par Epic Records
Album publié par Motown
Album publié par Capitol Records
Album publié par Republic Records